Den Namen Weihnachtskirche tragen folgende Kirchen:
 Weihnachtskirche (Bethlehem), eine evangelisch-lutherische Kirche in Bethlehem
 Weihnachtskirche (Spandau), eine evangelische Kirche in Berlin-Spandau am Haselhorster Damm

Die Geburtskirche in Bethlehem und andere Christi-Geburtskirchen werden mitunter – wohl im Anklang an den englischsprachigen Begriff Christmas Church – als Weihnachtskirche bezeichnet.

Liste (Kirchengebäude nach Name)